Са́джавка — діалектна назва сажалки, невеликого штучного водоймища для розводення й утримання риби

Саджавка — річка, ліва притока Бистриці Солотвинської (басейн Дністра), у межах Івано-Франківського району Івано-Франківської області
 Саджавка — село, Івано-Франківська область, Коломийський район
 Саджавка — пасажирський залізничний зупинний пункт Івано-Франківської дирекції Львівської залізниці
 Саджавка — парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення в селі Дружелюбівка Хмільницького району Вінницької області

Див. також 
 Саджава — річка, права притока Свічі (басейн Дністра), у Калуському районі Івано-Франківської області